Ефект Мандели — науково-фантастичний фільм жахів 2019 року.
 Один із проявів хибної пам'яті.